Rattin bzw. Rättin steht für:

 Antonio Rattín (* 1937), argentinischer Fußballspieler und Politiker
 Die Rättin, Roman von Günter Grass

Siehe auch:
 Ratte
 Ratten (Begriffsklärung)